Э́йнем, также А́йнем () — немецкая и австрийская фамилия.

Известные носители:

 Эйнем, Готфрид фон (1918—1996) — австрийский композитор.
 Эйнем, Карл фон (1853—1934) — прусский генерал, участник франко-прусской войны и ПМВ.
 Эйнем, Фердинанд Теодор фон (1826—1876) — основатель «товарищества Эйнем», впоследствии кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

Другое 
 Эйнем — название кондитерской фабрики «Красный Октябрь» до 1917 года.